Bedrock est un mot d'origine anglaise qui peut désigner plusieurs choses :

 Bedrock est utilisé en géologie pour désigner la croûte terrestre ;
 Bedrock est le nom anglais de Caillouville, ville imaginaire où vivent les personnages de la série The Flintstones. Au Québec, la ville s'appelle « Saint-Granite » ;
 Bedrock Records est une société anglaise de production de disques ;
 Bedrock est le minerai indestructible (sous forme de blocs de 1 mètre sur 1 mètre) dans le jeu Minecraft, il est situé au plus profond de la carte et peut être considéré comme la croûte terrestre la bedrock limite au vide comme une (image)(adminium) du jeu.
 Bedrock est une idée forte, un principe, ou un fait qui supporte quelque chose. 
La  Bedrock Edition est une version de Minecraft pour les joueurs sur console et mobile.
Homonymie